Jesus H. Zombie è un mediometraggio del 2006 diretto da Daniel Heisel.

Nonostante si tratti di un film a basso costo quasi sconosciuto va segnalato principalmente per essere il primo film interpretato da Chandler Riggs, divenuto in seguito famoso per aver interpretato il ruolo di Carl Grimes nella serie televisiva The Walking Dead.

Trama

Produzione
Il film è stato girato con un budget stimato di 1.000 dollari nelle città di Atlanta, Covington ed Oxford, in Georgia.

Poiché molte comparse che interpretavano gli zombie vivevano a Chattanooga nel Tennessee, o nelle sue vicinanze, tutte le riprese con gli zombie insieme vennero realizzate in un solo giorno.

Distribuzione
Il film è stato distribuito l'8 agosto 2006.

Note

Collegamenti esterni
 

Film commedia horror
Film horror fantascientifici